Colombière steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Les Combes im Département Doubs, Frankreich
 Claude de la Colombière (1641–1682), französischer Jesuit